Украинский центризм, также украиноцентризм () — мировоззренческая и философская позиция, политическая и социально-экономическая концепция, центральными тезисами которой являются:

 Во внешней политике построение собственной самостоятельной логической стратегии достижения определенных целей во взаимоотношениях с другими странами (особенно соседними) на равных условиях с точки зрения реализма и прагматизма;

Основой для украиноцентризма является историческое прошлое Украины, которая не раз становилась региональным или мировым государством-лидером. Например, во времена Руси Украина на равных выступала с Византийской империей — самым мощным государством раннего средневековья. Согласие Киевского князя Ярослава Мудрого отдать свою дочь замуж за французского короля фактически равнялось принятию его страны в список самых престижных государств.

Следующим шагом обычно называют гетманский период, когда Украина заняла достойное место одного из самых мощных государств региона. Считается, что украинские казачьи войска стали решающей силой, позволившей остановить мусульманское нашествие на османов.

Историки согласны с тем, что именно благодаря Украине сохранила свое существование Австро-Венгрия (в Вене может увидеть церковь в честь украинских казаков, спасших ее от порабощения турками).

Сторонники украиноцентризма считают, что главной основой для всех побед Украины всегда была именно эта идея, которая предусматривала собственный государственный путь развития, а не сомнительное вхождение в разные военно-политические блоки со своими соседями, которые во все времена пытались добиться собственных интересов за украинский счёт. Это касается как западного, так и восточного курса Украины. Например, вхождение Киевской Руси в состав Великого княжества Литовского, а в дальнейшем — Речи Посполитой — нивелировали национальную самоидентичность Украины и украинское православие как основное содержание украинской национальной самобытности, а заключение Богдана Хмельницкого о военном союзе Украины с Россией по результатам Переяславского совета открыло путь к ликвидации украинства как исторического явления, что явилось следствием поглощения Украины Россией.

Не менее интересным фактом является то, что Украина всегда оставалась полем боя между Западом и Востоком как в прямом, так и в переносном смысле.

Источники 
 Украинонецтризм: как это делается? (укр)
 Георгий Щокин: «Сердцевиной национальной безопасности должен быть украиноцентризм» (укр)
 Владимир Кухар: Украиноцентризм. (укр)
 Путь к пьедесталы или украиноцентризм — навсегда! (укр)

Центризм
Философия Украины